Artabano (persa antiguo *Artabanu, "la gloria del Arta") es el nombre de una serie de personajes de la antigua Persia:

 Artabano, hermano menor de Darío I, sátrapa de Bactriana.
 Artabano, cortesano de Jerjes I, tal vez responsable de su muerte.
 Artabano, sátrapa de Bactriana durante el reinado de Artajerjes I, y líder rebelde (Ctesias, Pérsica 31).

A su vez, es nombre de varios reyes de Partia:

 Artabano I c. 126-122 a. C.
 Artabano II c. 10–38
 Artabano III c. 80–90
 Artabano IV c. 216–224

 El rey Arsaces II de Partia es llamado Artabano por algunos estudiosos de la Antigüedad.

 También es el nombre elegido por Henry van Dyke para el protagonista del cuento navideño El cuarto rey mago, Artabán.